Blutfehde bezeichnet
 alternativ die Blutrache

 Blutfehde (1948), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Joseph H. Lewis
 Blutfehde (1978), italienische Filmkomödie von Lina Wertmüller